Peaks ist der Familienname folgender Personen:

 Pandora Peaks (* 1964), US-amerikanisches Modell, Stripperin, Schauspielerin und Pornodarstellerin
 Tawny Peaks (* 1970), amerikanische Pornodarstellerin